Кушма — традиційний волоський головний убір

Кушма — село, Шуміхинський округ, Курганська область

Кушма — село, комуна Лівезіле, повіт Бистриця-Несеуд

Див. також 
 Нова Кушма